Чемпионат США по теннису среди мужчин на грунтовых кортах 2009 — 41-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Хьюстоне, США, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2009 году турнир прошёл с 6 по 12 апреля.

Первой ракеткой одиночного турнира был Джеймс Блейк (тогдашняя 14-я ракетка мира).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Ллейтон Хьюитт выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 27-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Уэйн Одесник уступил свой дебютный финал в основном туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Братья выигрывает свой 4-й совместный титул в сезоне и 53-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Чемпионат США по теннису среди мужчин на грунтовых кортах

 Мировой тур ATP 2009

 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

США
Теннис
Апрель 2009 года
2009